GVD steht als Abkürzung für:

 Gemeindevollzugsdienst der Ortspolizeibehörden in Baden-Württemberg und Sachsen
 Grenzverweildauer, siehe Verweildauer #Grenzverweildauer

GvD steht als Abkürzung für:
 Gefreiter vom Dienst, siehe Unteroffizier vom Dienst
 Greenkeeperverband in Deutschland, siehe Greenkeeper

Abkürzung